Джузе́ппе Джибили́ско (; 5 января 1979, Сиракуза) — итальянский легкоатлет, прыгун с шестом. Чемпион мира 2003 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года.

Карьера 
Начал заниматься прыжками с шестом в 13 лет, в 17 лет переехал в Формию, где стал тренироваться под началом Виталия Петрова — тренера, приведшего к мировым рекордам Сергея Бубку и Елену Исинбаеву. В 1998 году завоевал бронзу на юношеском чемпионате мира, в 2001 году стал вторым на молодёжном мировом первенстве. На первом для себя большом турнире — Олимпийских играх 2000 года — прошёл в финал, где поделил десятое место с израильтянином Александром Авербухом и россиянином Евгением Смирягиным. В 2001 году Джузеппе стал серебряным призёром Средиземноморских игр, но на чемпионате мира не прошёл квалификацию.

Свой лучший результат (5,90 метра) Виталий установил на чемпионате мира 2003 года в Париже, что позволило ему одержать победу. Это золото стало единственной наградой с мировых первенств для итальянца. Лишь ещё один раз, через год, на Олимпийских играх в Афинах он смог завоевать медаль официальных индивидуальных соревнований — бронзу, показав свой второй результат в карьере (5,85 метра). На домашнем Кубке Европы 2005 года во Флоренции его победа в своей дисциплине помогла Италии стать третьей.

18 июля 2007 года спортсмен был дисквалифицирован за применение допинга, который он предположительно получал от доктора Карло Сантуччионе. 10 сентября прыгун подал апелляцию в Федерацию лёгкой атлетики Италии, требуя отмены наказания в связи с тем, что допинга у него выявлено никогда не было, однако 26 октября дисквалификация была восстановлена. 9 мая 2008 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал Джибилиско, что позволило ему вернуться в спорт и принять участие в Олимпийских играх 2008 года. Впрочем, он мог и не поехать в Пекин, будучи обиженным на Виталия Петрова, который уделял большее внимание Елене Исинбаевой, в результате чего Джибилиско был готов, по своим словам, очень плохо, имея в том сезоне свой лучший результат — 5,55 метра. Но тем не менее итальянец попал в финал Игр, где стал последним на пару с узбекистанцем Леонидом Андреевым, не совершив ни одной удачной попытки.

Примечания

Ссылки 
 Профиль IAAF 
 Профиль на Sports Reference

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Родившиеся 5 января
Родившиеся в 1979 году
Родившиеся в Сиракузе
Прыгуны с шестом Италии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике